Халит Гамидович Магидов (26 ноября 1926 год, Аксай, Хасавюртовский округ, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР — 1996) — Председатель Махачкалинского горисполкома (1963—1967). По национальности — кумык.

Биография 
Родился в селении Аксай, но его детство и юность прошли в Хасавюрте. Здесь он окончил семилетнюю кумыкскую школу и педагогическое училище после чего, он работал завучем аксайской средней школы. Его работа была замечена, и через некоторое время его назначили заведующим районо. В 1954 году в неполные 28 лет он возглавил Хасавюрт. В должностях секретаря горкома партии и председателя горисполкома Магидов проработал в общей сложности 9 лет. С 1963 по 1967 работал Председателем Махачкалинского горисполкома. В 1967 году был назначен министром просвещения Дагестанской АССР. В течение 12 лет Магидов также избирался депутатом Верховного Совета Дагестана, удостоен 12 правительственных наград, в том числе 4-х орденов.

Образование 
 «Заслуженный учитель школ Дагестана»
 «Отличник народного просвещения России»
 Почетный гражданин городов Махачкала и Хасавюрт

Память 
 В городах Махачкала и Хасавюрт его именем названы улицы.

Ссылки 
 Магидов Халит Гамидович
 Из истории Хасавюрта: Магидов Халит Гамидович
 «Если крепко надеяться...»
 Жизнь отданная народу, с. 130 

Главы Хасавюрта
Главы Махачкалы
Секретари городских комитетов КПСС
Министры Дагестанской АССР
Председатели Махачкалинского горисполкома
Председатели Хасавюртовского горисполкома
Министры образования Дагестана